Frituren, een manier van eten klaarmaken in hete frituurolie
 Frietkot, een klein (afhaal)restaurant voor gefrituurd voedsel, een term die doorgaans in België wordt gebruikt
 Snackbar, een klein (afhaal)restaurant voor gefrituurd voedsel, in het zuiden van Nederland en in België doorgaans frituur genoemd